Ибсен () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Ибсен, Генрик (1828—1906) — норвежский писатель, драматург.
  (ур. Крон; 1899—1989) — норвежская танцовщица и актриса, лауреат премии Карла Герхарда Шведского театрального союза (1983), жена Танкреда Ибсена.
 Ибсен, Сигурд (1859—1930) — норвежский политик, сын Генрика и Сюзанны Ибсен.
  (1836—1914) — жена Генрика Ибсена.
  (1893—1978) — норвежский кинорежиссёр, сын Сигурда Ибсена.
  (1921—2015) — норвежский дипломат, посол в Венгрии (1968—1973), Египте (1973—1979), Китае (1979—1982), Индии (1982—1986) и Греции (1986—1989), сын Танкреда и Лиллебиль Ибсен.

См. также 
 Ибсон (Ибсон Баррето да Силва; р. 1983) — бразильский футболист.
 
 Театр Ибсена